См. Также: Захват Комбла , Захват Лесбёфа и Захват Гедекура.

Битва при Морвале , 25–28 сентября 1916 г., была атакой во время битвы на Сомме 4-й британской армией на деревни Морваль , Гедекур и Лебёф, удерживаемые 1-й немецкой армией, которые были конечными целями битвы Флерс-Курселетт (15–22 сентября). Основная британская атака была отложена, чтобы объединиться с атаками Шестой французской армии на деревню Комблс к югу от Морваля.

Атака должна была приблизиться к немецкой обороне между Муаленом и Ле Транслуа, недалеко от дороги Перонн-Бапом (N 17). Комбинированная атака от реки Сомма на север до Мартинпуиха на дороге Альбер-Бапом также была направлена ​​​​на то, чтобы лишить немецких защитников подкреплений дальше на запад, возле Тьепваля, перед атакой Резервной армии, которая должна была состояться 26 сентября. Отсрочка была продлена с 21 по 25 сентября из-за дождя, который часто мешал операциям в сентябре.

Комбль, Морваль, Лесбёф и Гёдекур были захвачены, и немцы понесли множество потерь.

Предыстория

Подготовка

Битва

Последствия